Fioravanti Marullo – calciatore argentino
 Giuseppe Marullo – pittore italiano
 Michele Marullo Tarcaniota – poeta greco in lingua latina
 Sergio Marullo Di Condojanni – politico italiano